Gerardo Maiella
Gerardo Maiella
Chiesa di San Gerardo Maiella
San Gerardo Maiella (titolo cardinalizio)